1979/80 was het 42ste seizoen van de Divizia A en het 62ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1979/80 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen